La farfalla impazzita – brano musicale scritto da Mogol (testo) e Lucio Battisti (musica), presentato in concorso da Johnny Dorelli e Paul Anka al Festival di Sanremo 1968
La farfalla impazzita/Strano – singolo di Johnny Dorelli del 1968
La farfalla impazzita/Sono splendidi gli occhi tuoi – singolo di Paul Anka del 1968